Гладки́х — фамилия (и мужская, и женская), а также топоним.

Носители фамилии 
 Гладких, Борис Васильевич (1939—2020) — советский и российский конструктор космических аппаратов, мастер спорта по альпинизму.
 Гладких, Борис Михайлович (род. 1983) — российский общественный и политический деятель.
 Гладких, Валентин Александрович (1931—1999) — советский футболист.
 Гладких, Василий Иванович (1945—2022) — советский футболист.
 Гладких, Владимир Андреевич (род. 1992) — российский самбист.
 Гладких, Вячеслав Владимирович (1975—2020) — российский военачальник, генерал-майор.
 Гладких, Георгий Андреевич (1922—1992) — советский актёр.
 Гладких, Павел Фёдорович (род. 1935) — историк военной медицины России.
 Гладких, Павел Юрьевич (1994) — белорусский самбист и дзюдоист.
 
 Гладких, Юрий Николаевич (род. 1960) — советский и российский футболист, судья.
 Гладких, Яков Емельянович (1899—1975) — советский военачальник, участник Гражданской войны.

Топоним 
 Гладких — деревня в Башкортостане, Дуванский район.